Аински се може односити на:
 Аински језик
 Аини